Utricle (orella), òrgan de l'orella interna
 Aqueni, fruit